Гассе () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Айна Гассе — українська дизайнерка
 Гельмут Гассе — німецький математик
 Вільгельм Гассе — німецький воєначальник часів Третього Рейху
 Ніколаус Гассе — німецький композитор і органіст
 Пітер Гассе — німецький композитор і органіст

Див. також 
 7478 Гассе — астероїд головного поясу